Долорес () — город в юго-западной части Уругвая, на западе департамента Сорьяно.

География 
Расположен на южном берегу реки Сан-Сальвадор, примерно в 20 км от места её впадения в реку Уругвай. Через город проходят национальные шоссе № 21 и № 96.

История 
Долорес был основан в сентябре 1801 года. Получил статус города (Ciudad) 26 ноября 1923 года.

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 17 174 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Города-побратимы 
  Долорес, Испания

Примечания 

Города Уругвая